Nom de ring du catcheur américain Jon Hugger (né en 1977).
 Rellik, série télévisée (2017), scénario des frères Jack et Harry Williams.